Слово и дело:

 Слово и дело государево — доносы о государственных преступлениях в России XVII в.
 «Слово и дело» — исторический роман Валентина Пикуля, посвященный периоду царствования императрицы Анны Иоанновны.
 «Слово и Дело» — текстовый редактор для MS-DOS и Windows.
 «Слово и дело. Любимые песни Васи-Совесть» — студийный альбом российского рок-исполнителя Александра Ф. Скляра, выпущенный в 2013 году.